Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en mai 1972